Emma este un nume de botez feminin, onamistica sărbătorită la 31 ianuarie, 19 aprilie, 27 iunie, 9 septembrie și 10 decembrie.

Persoane 
 Emma a Franței (894-934), fiica lui Robert I al Franței și a soției sale, Aelis
 Emma a Normandiei (985-1052), regină consort a Angliei, Danemarcei și Norvegiei.
 Emma Bejanyan, cântăreață armeană
 Emma Bonino, politician italian
 Emma de Anhalt-Bernburg-Schaumburg (1802-1858), prințesă germană
 Emma de Apulia (d. 1120), fiica normandului Robert Guiscard, duce de Apulia și prima soție a acestuia, Alberada de Buonalbergo
 Emma de Waldeck și Pyrmont (1858-1934), a doua soție a regelui Willem al III-lea al Țărilor de Jos
 Emma Goldman, anarhistă și militantă americană
 Emma Hamilton, amantă a Lordului Nelson
 Emma Marrone, cântăreață italiană
 Emma Nicholson, politiciană din Regatul Unit
 Emma Răducanu (n. 2002), jucătoare de tenis britanică
 Emma Roberts, actriță și cântăreață americană
 Emma Thompson, actriță de origine britanică
 Emma Watson, model și actriță engleză

Altele 
 Emma (film din 2009), ecranizarea romanului cu același nume scris de Jane Austen
 Emma (roman), roman al scriitoarei Jane Austen din 1815
 283 Emma, asteroid din centura principală

Vezi și 
 Ema
 Emaa

Nume